Il y a deux tentatives d'assassinat de Gerald Ford, alors président des États-Unis :
 la tentative d'assassinat de Gerald Ford à Sacramento, le 5 septembre 1975 ;
 la tentative d'assassinat de Gerald Ford à San Francisco, le 22 septembre 1975.